Chlorure de cuivre peut faire référence au :
 Chlorure de cuivre(I) de formule CuCl ;
 Chlorure de cuivre(II) de formule CuCl2.

Voir aussi 
 

Cuivre